Glenburn (Maine)
 Glenburn (Dakota du Nord)
 Glenburn (Pennsylvanie)

Homonymie de localités aux États-Unis